Шести тениски ВТА турнир Отворено првенство Словеније у тенису 2010. у појединачној конкуренцији под именом „Копарска банка Словенија опен“ () одржан је у Порторожу Словенија у времену од 19. до 25. јула 2010. године. Турнир је из категорије ВТА Међународних турнира са наградним фондом од 220.000 долара. Одигран је на отвореним теренима Спортског центра у Порторожу са тврдом подлогом уз учешће 32 играчице из 16 земаља у појединачној конкреницији.

Победница турнира за 2009. Динара Сафина из Русије, није бранила титулу.

Победница овог турнира постала је 103. играчица света у том тренутку Ана Чакветадзе из Русије која је у финалу победила Швеђанку Јохану Ларсон резултатом 6-1, 6-2.

Носиоци 

  Јелена Јанковић (Друго коло, предаја због повреде чланка)
  Петра Квитова (Прво коло)
  Анастасија Пављученкова (Четвртфинале)
  Сара Ерани (Друго коло)

<li>  Доминика Цибулкова (Прво коло)
<li>  Вера Душевина (Четвртфинале) 
<li>  Полона Херцог (Полуфинале)
<li>  Софија Арвидсон (Прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Сајт ВТА
 Званични сајт турнира

Отворено првенство Словеније у тенису
Тенис 2010.